Blanche – amerykański zespół muzyczny
 Blanche – belgijska piosenkarka
 Blanche – miasto w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych
 Blanche – stacja metra w Paryżu